Dallas kan avse:

 Dallas (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 1978–1991
 8084 Dallas – en asteroid
 Göran Sedvall (1941–2017), bandyspelare med smeknamnet Dallas
 Dialy Mory Diabaté (1942–), kallad Dallas, ordförande för Malmö Boxningsklubb

Geografi

Storbritannien
 Dallas, Moray – en by i Skottland

USA
 Dallas, Georgia
 Dallas, Oregon
 Dallas – en stad i Texas

Se även 
 Dallas County – flera